Марсийя́-ан-Комбра́й () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Монлюсон.

Код INSEE кантона — 0317. Всего в кантон Марсийя-ан-Комбрай входит 13 коммун, из них главной коммуной является Марсийя-ан-Комбрай.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 5 939 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Алье на сайте INSEE
 Расположение кантона Марсийя-ан-Комбрай на карте Франции

Кантоны департамента Алье